Antoine-François Callet (1741-1823), peintre et portraitiste français ;
 Alphonse Apollodore Callet (1799-1831), peintre français ;
 Blandine Le Callet (1969-), romancière et essayiste française ;
 Charles Callet (1856-1931), écrivain, dessinateur et graveur français ;
 Félix Callet (1791-1854), architecte français ;
 Guillaume Callet (), révolté de la Grande Jacquerie ;
 Jean-François Callet (1744-1798), mathématicien français ;

Voir aussi 
 

Patronyme français